Анастаси́я Влади́мировна Па́нина () — российская актриса театра и кино, телеведущая.

Биография 
Анастасия Панина родилась 15 января 1983 года в городе Северо-Задонске Тульской области. Имя получила в честь любимой песни отца в исполнении Юрия Антонова и рок-группы «Аракс» — «Анастасия». Отец — Владимир Николаевич Панин, родом из Северо-Задонска. Мать — Валентина Леонидовна Бодаева, родом из Барнаула. Родители познакомились во время работы на рыболовецкой плавбазе «Суздаль» на Дальнем Востоке. Поженившись, перебрались в Северо-Задонск, где отец работал шахтёром (после получения тяжёлой травмы ноги был переведён на менее сложный участок), а мать трудилась на птицефабрике. У Анастасии есть старшая сестра Ольга (род. 1975).

С детства Панина посещала Спортивно-оздоровительный центр «Спутник», где занималась художественной гимнастикой до тринадцатилетнего возраста. Является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.

В 2000 году окончила среднюю общеобразовательную школу № 5 в Северо-Задонске (классный руководитель — Светлана Алексеевна Федосеева).

После окончания средней школы вместе с матерью и сестрой (родители тогда уже развелись) уехала в Москву, где готовилась поступать на факультет психологии МПГУ, подсознательно понимая, что этот путь не для неё.

В актёрскую профессию попала случайно. Её друзья, увидев объявление в газете о проведении отбора актёров для исторического телесериала «Бедная Настя» (2003—2004), предложили ей принять в нём участие. В результате длительного отбора из нескольких тысяч молодых претендентов Панина была принята на актёрские курсы Александра Акопова и кинокомпании «Амедиа», специально созданные для этого телепроекта. Параллельно с обучением на актёрских курсах Панина проходила пробы в проект «Бедная Настя» и была утверждена на роль одной из сестёр Долгоруких. Съёмки сериала должны были начаться в сентябре 2003 года. Но к тому времени Панина, пройдя конкурс в 450 человек на место, уже была зачислена на актёрский факультет Школы-студии МХАТ и столкнулась с выбором — сниматься в кино или учиться в театральном вузе. Она выбрала второе.

В 2003 году поступила, а в 2007 году с красным дипломом окончила актёрский факультет Школы-студии (института) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова (руководители курса — Дмитрий Брусникин и Роман Козак). На протяжении всего периода учёбы была задействована в репертуаре Московского драматического театра имени А. С. Пушкина: сначала играла в массовках, а в конце четвёртого курса по предложению Романа Козака начала репетировать свою первую роль на большой сцене в спектакле «Пули над Бродвеем» в постановке Евгения Писарева, после чего окончательно влилась в состав труппы. По окончании Школы-студии МХАТ получила премию имени Москвина-Тарханова как лучшая студентка по движенческим дисциплинам.

В 2007 году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в которой служит по настоящее время.

С 2006 года снимается в кино.

С 6 сентября 2014 года по субботам ведёт телевизионную передачу «Мама на 5+» на российском канале для детей «Disney».

Личная жизнь 
Муж — Владимир Жеребцов (род. 7 декабря 1983, Москва), актёр, выпускник 2005 года Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в Москве (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова), с 2005 года служит в труппе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Анастасия и Владимир познакомились в 2003 году, во время работы в этом театре в спектакле «Ромео и Джульетта», где Владимир играл Ромео. Женаты с 2009 года.

Дочь Александра (род. 28 июня 2010).

Творчество

Роли в театре

Учебный театр Школы-студии МХАТ (2003—2007) 
 «Мандат», дипломный спектакль по одноимённой пьесе Николая Эрдмана — Настя, кухарка в семье Гулячкиных
 «Кармен. Этюды» —  
 «Адам и Ева» — Дженни

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина (2007 — н. в.) 
В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина Анастасия Панина служит с 2007 года по настоящее время и в разные годы играла в следующих спектаклях:
  — «Пули над Бродвеем» по сценарию к американскому одноимённому фильму 1994 года Вуди Аллена (режиссёр — Евгений Писарев; премьера — 29 сентября 2007 года) — Эллен
  — «Прошлым летом в Чулимске» по одноимённой пьесе Александра Вампилова (режиссёр — Игорь Бочкин; премьера — 23 февраля 2006 года) — Валентина Фёдоровна Помигалова
  — «Смешные Жэ Мэ» по пьесе «Смешные жеманницы» Мольера (режиссёр — Елена Новикова; премьера — 26 января 2008 года) — Като, жеманница, племянница Горжибюса
  — «Оffис» по пьесе «Бесхребетность» немецкого драматурга Ингрид Лаузунд в переводе Анастасии Риш-Тимашевой (режиссёр — Роман Козак; премьера — 2 марта 2008 года) — Кристенсен / Шмитт
  — «Прекрасность жизни» по рассказам Евгения Попова (режиссёр — Марина Брусникина; премьера — 23 октября 2008 года) —  
  — «Дамский портной» по одноимённой пьесе Жоржа Фейдо в переводе Ирины Мягковой (режиссёр — Александр Огарёв; премьера — 12 декабря 2008 года) — Сюзанна
  — «Письмо счастья» по пьесе «Фернандо Крапп написал мне письмо» немецкого драматурга Танкреда Дорста (режиссёр — Дж. Дж. Джилинджер; премьера — 6 марта 2009 года) — Юлия
  — «Турандот» по одноимённой пьесе Карло Гоцци (режиссёр — Константин Богомолов; премьера — 8 октября 2010 года) — Адельма
  — «Великая магия» по одноимённой пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо в переводе Сергея Михалкова (режиссёр — Евгений Писарев; премьера — 4 февраля 2012 года) — Марта ди Спелта
  — «Материнское поле» по одноимённой повести Чингиза Айтматова (режиссёр-хореограф — Сергей Землянский; премьера — 9 октября 2012 года) — Невестка
  — «Ричард — Ричард» по пьесе «Ричард III» английского драматурга Уильяма Шекспира в переводе Михаила Донского (режиссёр — Борис Дьяченко; премьера — 24 февраля 2013 года) — Ричард
  — «Дама с камелиями» по одноимённому роману французского драматурга Александра Дюма (сына) (режиссёр-хореограф — Сергей Землянский; премьера — 11 мая 2013 года) — Маргарита Готье, куртизанка
  — «Жанна д’Арк» на основе пьесы «Святая Иоанна» Бернарда Шоу и исторических сведений о Жанне и окружающих ее людях (режиссёр-хореограф — Сергей Землянский; премьера — 16 октября 2015 года) — Жанна
  — «Дом, который построил Свифт» по одноимённой пьесе Григория Горина (режиссёр — Евгений Писарев; премьера — 19 марта 2016 года) — Эстер Джонсон
  — «Дорога перемен» по одноимённому роману Ричарда Йейтса (художественный руководитель — Евгений Писарев, режиссёр — Владимир Бельдиян; премьера — 21 мая 2019 года) — Эйприл Уиллер
  — «Всё о нашем доме», спектакль-концерт, посвящённый истории МДТ имени А. С. Пушкина (режиссёр — Евгений Писарев; премьера — 25 декабря 2019 года) — артистка театра

Фильмография

Участие в музыкальных видеоклипах 
 2014 — видеоклип на композицию «Аэропорты» певца Андрея Ковалёва — Анастасия Панина сыграла роль стюардессы, у которой завязывается роман с пилотом, роль которого исполнил сам Андрей Ковалёв.

Примечания

Ссылки 
 Труппа театра. Панина Анастасия Владимировна. Краткая биография, роли в театре, фотографии, упоминания в СМИ.  Официальный сайт Московского драматического театра имени А. С. Пушкина // teatrpushkin.ru. Дата обращения: 28 сентября 2021.
 Панина Анастасия Владимировна. Биография, фильмография, фотографии актрисы.  // ruskino.ru
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина